

Primo turno preliminare

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva 

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Secondo turno preliminare

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva 

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Terzo turno preliminare

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva

Voci correlate 
 UEFA Europa League
 UEFA Champions League 2010-2011

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
Edizioni della UEFA Europa League